San Paio puede referirse a:
Paio (mártir), personaje de la religión cristiana, nacido en Albeos (Crecente).
Convento de San Paio de Antealtares, en el concello de Santiago de Compostela.
Monasterio de San Paio de Abeleda, en el concello de Castro Caldelas.

Divisiones administrativas 
San Paio de Bais, lugar y parroquia del concello de Agolada.
San Paio de Abeleda, parroquia del concello de Castro Caldelas.
San Paio de Araúxo, parroquia del concello de Lobios.
San Paio (Lobios), lugar de dicha parroquia.
San Paio de Senra, parroquia del concello de Rodeiro.
San Paio (Rodeiro), lugar de dicha parroquia.
San Paio (Santiago de Compostela), parroquia del concello de Santiago de Compostela.
San Paio de Fóra, parroquia del concello de Vigo.
San Paio (Arzúa), lugar de la parroquia de Figueiroa, concello de Arzúa.
San Paio (Baleira), lugar de la parroquia de Cubilledo, concello de Baleira.
San Paio (Baltar), lugar de la parroquia de Abades, concello de Baltar.
San Paio (Barreiros), lugar de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, concello de Barreiros.
San Paio (Bergondo), lugar de la parroquia de Guísamo, concello de Bergondo.
San Paio (Carballedo), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Carballedo.
San Paio (Carballo), lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
San Paio (Castrelo del Valle), lugar de la parroquia de Servoi, concello de Castrelo del Valle.
San Paio (Castroverde), lugar de la parroquia de Arcos, concello de Castroverde.
San Paio (Celanova), lugar de la parroquia de Rabal, concello de Celanova.
San Paio (Coristanco), lugar de la parroquia de Coristanco, concello de Coristanco.
San Paio (Frades), lugar de la parroquia de Añá, concello de Frades.
San Paio (Gomesende), lugar de la parroquia de A Guía, concello de Gomesende.
San Paio (Churío), lugar de la parroquia de Churío, concello de Irijoa.
San Paio (A Viña), lugar de la parroquia de A Viña, concello de Irijoa.
San Paio (Laracha), lugar de la parroquia de Erboedo, concello de Laracha.
San Paio (Maside), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Maside.
San Paio (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Santiago de Mondoñedo, concello de Mondoñedo.
San Paio (Noya), lugar de la parroquia de Roo, concello de Noia.
San Paio (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Parada, concello de Outeiro de Rei.
San Paio (Petín), lugar de la parroquia de Mones, concello de Petín.
San Paio (Riós), lugar de la parroquia de Castrelo de Cima, concello de Riós.
San Paio da Veiga, lugar de la parroquia de A Veiga, concello de Celanova.
 Santo Paio de Abaixo, lugar de la parroquia de Reboreda, concello de Redondela.
 Santo Paio de Arriba, lugar de la parroquia de Reboreda, concello de Redondela.